Ризо де Оро има више значења:

 Ризо де Оро (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ризо де Оро (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ризо де Оро (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ризо де Оро (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ризо де Оро (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ризо де Оро (Тустла Гутијерез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ризо де Оро (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику